Новое Рощино — название населённых пунктов в России:
 Новое Рощино — посёлок в Кинешемском районе Ивановской области.
 Новое Рощино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.

См. также 

 Рощино